Albert Condamin
James Condamin

Homonymie de patronyme